Malschen bezeichnet

 den Berg Melibokus im Oderwald
 die Gemeinde Malečov in Tschechien
 den Ortsteil  Malešov von Hoštka, Tschechien
 die Ortschaft Maliszewo, Landgemeinde Lipno, Polen

Siehe auch:
 Melschen